Карлус Толеду Риццини (, 18 апреля 1921) — бразильский ботаник, миколог и врач.

Биография 
Карлус Толеду Риццини родился 18 апреля 1921 года.  

Он получил образование в области медицины и практиковал в течение нескольких лет, но решил заняться ботаникой. Риццини внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов семенных растений. 

Карлус Толеду Риццини опубликовал такие работы по ботанике, как Manual de Liquenologia Brasileira (1976), Latim para Botânicos (1955), Loranthaceae, na Flora da Venezuela (1982), Melocactus no Brasil (1982). К его работам в области географии растений, экологии и экономической ботаники относятся: Tratado de Fitogeografa do Brasil (1976), Manual de Dendrologia Brasileira — Árvores e Madeiras Úteis do Brasil (1971), Botânica Econômica Brasileira (1976), Ecossistemas Brasileiros (1991).

Научная деятельность 
Карлус Толеду Риццини специализировался на семенных растениях и на микологии.

Публикации 
 Rizzini, CT. 1983. Efeitos psicotropicos de plantas brasileiras. II. Aspectos botanicos. Cienc Cult Soc Bras Progr Cienc 35 (4): 434—438.
 Rizzini, CT; CM Rizzini. 1981. Dicionário Botânico Latino-Português Abonado: V. H. Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, v. 25, p. 191—199.
 Rizzini, CT. 1980. Dicionario botanico classico latino-portugues averbado. II. C e D. Arq Jard Bot Rio De J: 24: 51—116.
 Rizzini, CT. 1978. The discovery of sebastião-de-arruda, a fine brazilian wood that was botanically unknown. Economic Botany 32: 51—58.
 Rizzini, CT. 1977. Validation & redescription ofOryctina (Loranthaceae). Plant Syst.Evol. 128: 47—52.
 Rizzini, CT. 1973. Dormancy in Seeds of Anona crassiflora Mart. J. Exp. Bot. 24: 117—121.
 Rizzini, CT. 1965. Experimental Studies on Seedling Development of Cerrado Woody Plants. Ann. Missouri Bot. Gard. 52: 3: 410—426.
 Rizzini, CT. 1960. Flora of Panama. Part IV. Fascicle III. Ann. Missouri Bot. Gard. 47: 4: 263—359.
 Occhinoi, P; CT Rizzini. 1958. Toxic action of two species of Dieffenbachia. Rev. Bras. Med. 15 (1): 10—6.
 1952. The use of lichens in medicine. Bras. Med. 20-27; 66(38—39): 589—96.
 Rizzini, CT; WB Mors; RA Defilipps; N Alvares Pereira. 2000. Medicinal Plants of Brazil. Ed. Reference Publs. 501 pp. ISBN 0-917256-42-5.
 Rizzini, CT; A de Mattos Filho. 1992. Contribuicao Ao Conhecimento Das Floras Do Nordeste De Minas Gerais E Da Bahia Mediterranea. 95 pp. ISBN 978-85-208-0126-0.
 Rizzini, CT; A Houaiss; LC Marigo; AF Coimbra F. 1988. Ecossistemas Brasileiros . 200 pp. ISBN 978-85-7083-018-0.
 Rizzini, CT. 1982. Melocactus no Brasil. Ed. IBDF, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 142 pp.
 Rizzini, CT. 1978. Latim para biologistas. Ed. Academia brasileira de ciencias. 203 pp.
 Rizzini, CT. 1977. Arvores e madeiras do Brasil. Río de Janeiro: Supren. 86 pp. il. bl y ng
 Rizzini, CT; WB Mors. 1976. Botânica Econômica Brasileira. São Paulo : Editora Pedagógica e Universitária. 207 pp.
 Filho, LX; CT Rizzini. 1976. Manual de Liquenologia Brasileira. Ed. Universidade Federal de Pernambuco. 431 pp.
 Rizzini, CT. 1955. Latim para Botânicos.
 Rizzini, CT. 1978. Рosteriormente ampliado para Latim para Biologistas.
 Rizzini, CT. 1982. Loranthaceae, na Flora da Venezuela.
 Rizzini, CT. 1976. Tratado de Fitogeografa do Brasil.
 Rizzini, CT. 1971. Manual de Dendrologia Brasileira — Árvores e Madeiras Úteis do Brasil.
 Rizzini, CT. 1991. Ecossistemas Brasileiros.

Примечания

Литература 
 Dos Ecossistemas aos Descaminhos da Geografia

Ссылки 
 Sociedade Botânica do Brasil: Carlos Toledo Rizzini
 Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Бразилии
Медики по алфавиту
Медики Бразилии